«Живо́й и невреди́мый» — второй концертный альбом российской панк-рок-группы «Наив». Записан 11 декабря 2003 года на концерте, посвящённом 15-летию группы, в скейтпарке «Адреналин» в Москве. Выпущен 10 октября 2004 года. Помимо группы «Наив» в концерте участвовало множество приглашённых музыкантов, в том числе бывшие участники группы.

Список композиций 
 «Я спокоен!» - 03:15
 «Думаешь нет — говоришь да!» - 03:15
 «Мы — идиоты!» - 03:05
 «Straight Edge» - 02:02
 «Не хочу!» - 02:36
 «Вася (feat Денис «Пит» Петухов и Руслан «Ступ» Ступин)» - 03:30
 «Я ложусь спать (Пошли все в жопу) (feat Денис «Пит» Петухов и Руслан «Ступ» Ступин)» - 03:39
 «Drug Song (feat Денис «Пит» Петухов и Руслан «Ступ» Ступин)» - 05:28
 «Рок (feat Рустам Кулибеков, Дима «Рыба» Соболев и Дима Добрый)» - 03:32
 «Пропаганда и реклама (feat Дмитрий «Судзуки» Судзиловский и Сергей «Пупок» Дидяев)» - 03:22
 «Утро (feat Слава «Дацент» Бирюков)» - 02:58
 «Жажда приключений» - 02:47
 «Не могу забыть тебя» - 02:29
 «Я не шучу» - 03:08
 «Суперзвезда» - 04:50

Студийные бонус-треки:
  «А в цеху его нет» - 02:10
 «Сэ-ля-ви (feat Тутта Ларсен и Ксения «Ксю» Сидорина)» - 03:52
 «Сила ночи — сила дня» - 02:50
 «Один день» - 04:13

Участники записи 
Группа «Наив»
 Александр «Чача» Иванов - вокал (1 - 8, 12 - 15)
 Дмитрий «Snake» Хакимов - ударные
 Николай Богданов - бас-гитара (1 - 5, 9 - 15)
 Александр «Голый» Голант - гитара (1 - 5, 10 - 15)

Приглашённые музыканты
 Илья Спирин - гитара (1 - 5, 9 - 15)
 Денис «Пит» Петухов - бас-гитара (6 - 8)
 Руслан «Ступ» Ступин - гитара (6 - 8).
 Рустам Кулибеков - вокал (9)
 Дмитрий Добрый - гитара (9)
 Дмитрий «Рыба» Соболев - вокал (9)
 Дмитрий «Судзуки» Судзиловский - вокал (10)
 Сергей «Пупок» Дидяев - вокал (10)
 Антон «Пух» Павлов - вокал (песня «Героин» - в альбоме не указано)
 Вячеслав «Дацент» Бирюков - вокал (11)

Участники записи студийных бонус-треков:
 Александр «Чача» Иванов - вокал
 Дмитрий «Snake» Хакимов - ударные
 Николай Богданов - бас-гитара
 Валерий «Аркадий» Аркадин - гитара
 Тутта Ларсен - вокал (17)
 Ксения «Блондинка Ксю» Сидорина - вокал (17)

Примечания 

Концертные альбомы 2004 года
Альбомы группы «НАИВ»
Альбомы «АиБ Records»